Нестайко — українське прізвище.

 Нестайко Всеволод Зіновійович (1930—2014) — письменник, класик сучасної української дитячої літератури.
 Нестайко Денис Порфирович (1859—1936) — український греко-католицький священик, громадський діяч.
 Нестайко Юліян Денисович (бл. 1885—1920) — український галицький військовий та громадський діяч.

Українські прізвища